Горан Обрадович:
 Обрадович, Горан (род. 1976) — сербский футболист.
 Обрадович, Горан (1986—2021) — сербский футболист.